Библия Гебраика (; Еврейская Библия) — издание Ветхого Завета на древнееврейском языке. Может относиться:

 к текстам Еврейской Библии;
 к еврейскому канону Танаху;
 «Biblia Hebraica» («BHK»; 1906, 1913, 1937) — издания Рудольфа Киттеля;
 Biblia Hebraica Stuttgartensia («BHS»; 1968—1976; 1997);
  («BHQ»; 2004—2020).

См. также 
 Гебраика
 Гебраистика